dit is een lijst van bekende sterren in het sterrenbeeld Paradijsvogel, gesorteerd op helderheid.

Paradijsvogel (sterrenbeeld)
Paradijsvogel